Flákači (v originále Mallrats) je americký film z roku 1995 v režii Kevina Smithe. Zároveň je to první velká role Jasona Leeho. V dalších rolích se představili i Jeremy London a Ben Affleck. Film je o dvou středoškolácích (Jason Lee, Jeremy London), se kterými se rozešly jejich přítelkyně ve stejný den a oni se jdou poflakovat do místního obchodního domu.

Obsazení 

Americké filmové komedie
Filmy z roku 1995
Filmy Kevina Smithe